As eleições autárquicas de 2021 serviram para eleger os diferentes órgãos do poder local autárquico do concelho de Bragança.

O Partido Social Democrata, novamente com Hernâni Dias como candidato, manteve a liderança da autarquia. O PSD conseguiu manter-se com 5 vereadores e obteve 57,5% dos votos. Os social-democratas  conseguiram também a maioria na assembleia municipal e o controlo de todas as juntas de freguesia do concelho.

O Partido Socialista voltaram a não conseguir ameaçar o domínio social-democrata, ficando-se pelos 27% dos votos e 2 vereadores.

Por fim, o Chega conseguiu cerca de 6% dos votos mas não conseguiu eleger um vereador enquanto, as outras candidaturas tiveram resultados residuais.

Candidatos

Resultados Oficiais 
Os resultados nas eleições autárquicas de 2021 no concelho de Bragança para os diferentes órgãos do poder local foram os seguintes:

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Resultados por Freguesia

Câmara Municipal

Alfaião

Aveleda e Rio de Onor

Babe

Baçal

Carragosa

Castrelos e Carrazedo

Castro de Avelãs

Coelhoso

Donai

Espisonhela

França

Gimonde

Gondosende

Gostei

Grijó de Parada

Izeda, Calvelhe e Paradinha Nova

Macedo do Mato

Mós

Nogueira

Outeiro

Parada e Faílde

Parâmio

Pinela

Quintanilha

Quintela de Lampaças

Rabal

Rebordainhos e Pombares

Rebordãos

Rio Frio e Milhão

Salsas

Samil

Santa Comba de Rossas

São Julião de Palácios e Deilão

São Pedro de Sarracenos

Sé, Santa Maria e Meixedo

Sendas

Serapicos

Sortes

Zoio

Assembleia Municipal

Alfaião

Aveleda e Rio de Onor

Babe

Baçal

Carragosa

Castrelos e Carrazedo

Castro de Avelãs

Coelhoso

Donai

Espisonhela

França

Gimonde

Gondosende

Gostei

Grijó de Parada

Izeda, Calvelhe e Paradinha Nova

Macedo do Mato

Mós

Nogueira

Outeiro

Parada e Faílde

Parâmio

Pinela

Quintanilha

Quintela de Lampaças

Rabal

Rebordainhos e Pombares

Rebordãos

Rio Frio e Milhão

Salsas

Samil

Santa Comba de Rossas

São Julião de Palácios e Deilão

São Pedro de Sarracenos

Sé, Santa Maria e Meixedo

Sendas

Serapicos

Sortes

Zoio

Juntas de Freguesia

Alfaião

Aveleda e Rio de Onor

Babe

Baçal

Carragosa

Castrelos e Carrazedo

Castro de Avelãs

Coelhoso

Donai

Espisonhela

França

Gimonde

Gondosende

Gostei

Grijó de Parada

Izeda, Calvelhe e Paradinha Nova

Macedo do Mato

Mós

Nogueira

Outeiro

Parada e Faílde

Parâmio

Pinela

Quintanilha

Quintela de Lampaças

Rabal

Rebordainhos e Pombares

Rebordãos

Rio Frio e Milhão

Salsas

Samil

Santa Comba de Rossas

São Julião de Palácios e Deilão

São Pedro de Sarracenos

Sé, Santa Maria e Meixedo

Sendas

Serapicos

Sortes

Zoio 

B
Autarquicas 2021